Ревна:

 Ревна — река в Брянской и Черниговской областях, приток Снова. 
 Рёвна — река в Брянской области, приток Десны.